Agam ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Westsumatra mit der Hauptstadt Lubuk Basung.

Geographie 
Auf einer Fläche von 1804,3 Quadratkilometern leben 532.123 Einwohner (Stand 2020).

Im Osten von Agam liegt die Stadt Bukittinggi, die aber als Kota selbst verwaltet wird und nicht zum Kabupaten Agam gehört. Im Zentrum von Agam liegt der Maninjau-See ein beliebtes touristisches Ziel.

Verwaltungsgliederung 
Agam ist in 16 Distrikte (Kecamatan) und 82 Gemeinden (Desa) gegliedert (Einwohnerzahlen 2020 in Klammern):

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Barat
Geographie (Sumatra)